Villingen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Villingen, Uppland, sjö i Heby kommun,  (47,3 ha)
Lilla Villingen, sjö i Karlskoga kommun,  (5,7 ha)
Stora Villingen, sjö i Karlskoga kommun,  (21,9 ha)
Villingen, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (48,8 ha)
Villingen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (10,8 ha)

Se även 
 Villingen-Schwenningen
 Villigen (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn